Джанка́рло Фізіке́лла (, *14 січня 1973, Рим), також відомий як «Фізіко» — італійський автогонщик, відомий за виступами у чемпіонаті світу з автогонок у класі Формула-1. Фізікелла є також власником автогоночної команди Fisichella Motor Sport International, що виступає у чемпіонаті GP2.

Повна таблиця результатів 

Жирним шрифтом позначені етапи, на яких гонщик стартував з поулу.
Курсивом позначені етапи, на яких гонщик мав найшвидше коло.

Посилання 

 Офіційний сайт Джанкарло Фізікелли
 Статистика виступів Джанкарло Фізікелли на www.f1db.com
 Статистика виступів 
 http://wildsoft.ru/ 
 http://www.formula1.com/ 
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/

Пілоти Формули-1
Італійські автогонщики
Італійські пілоти Формули-1
Переможці Гран-прі Формули-1
Уродженці Рима
Пілоти Формули-1, що виступали за Renault